Ibragimov je priimek več oseb:
 Boris Nikolajevič Ibragimov, sovjetski general
 Sultan Ibragimov, dagestanski bokser
 Alijan Ibragimov, kazaški oligarh